Pikul
 Andrzej Pikul (ur. 1954) – pianista, pedagog i profesor
 Antoni Pikul (ur. 1954) – polski polityk
 Jan Pikul – polski duchowny katolicki i autor sterowników
 Jan Pikul (profesor) (ur. 1949) – polski technolog żywności i nauczyciel akademicki
 Jerzy Marian Pikul (1946–2016) – polski poeta i prozaik
 Piotr Pikul (ur. 1924) – polski rolnik i poseł na Sejm
 Walentin Pikul  (1928–1990) – rosyjski pisarz

Zobacz też 
 Pikuj